Kierzkowski est un patronyme originaire de Pologne.
Ce patronyme provient de la région de Żnin à 20 km environ au Nord-Est de Gniezno (première capitale de la Pologne au ), où se trouvent le village et le lac de Kierzkowo (52°50.46 N - 17°52.01 E).

Patronyme 

 Alexandre-Édouard Kierzkowski (1816 - 1870), est un ingénieur et homme politique canadien.
 Bronisław Kierzkowski (1924-1993) est un artiste peintre polonais.
 Janusz Kierzkowski né en 1947 est un coureur cycliste polonais.
 Jean-François Kierzkowski, né en 1975 à Nantes, est un écrivain français, auteur de bandes dessinées.

Notes et références